Mirafra microptera é uma espécie de cotovia da família Alaudidae.

É endémica de Myanmar.

Referências 
  BirdLife International 2006. Mirafra microptera. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 24 de Julho de 2007.

Aves de Mianmar
Mirafra
Aves descritas em 1873